Floriade (Nederland)
Floriade (Canberra)

Zie ook 
Floraliën (doorverwijspagina)